Miejscowości:
 Belém – miasto w Brazylii, w stanie Pará
 Belém – miasto w Brazylii, w stanie Paraíba
 Belém – dzielnica Lizbony
 Belém de Maria – gmina w Brazylii
 Belém do Brejo do Cruz – gmina w Brazylii

Zobacz też:
 Belem
 Bellem